Der Vulkan ist die Bezeichnung für:
 Der Vulkan, Roman von  Klaus Mann, erschienen 1939
 Der Vulkan (Film), deutsch-französischer Film von Ottokar Runze aus dem Jahr 1999

Siehe auch:
 Vulkan (Begriffsklärung)